Соботка може бити:

 Соботка (Пољска), град у Пољској
 Соботка (Јичин), град у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република